Le conceptacle peut désigner : 
 chez les algues ou les champignons, la cavité contenant les organes de reproduction (voir conceptacle algal) ;
 chez les plantes à fleurs, une forme particulière du réceptacle floral (voir réceptacle floral).